Castets ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Castets im Département Landes
 Castets-en-Dorthe im Département Gironde
 Castillon-de-Castets im Département Gironde
 Saint-Pey-de-Castets im Département Gironde

sowie der Name einerroten Rebsorte:
 Castets (Rebsorte)

Castets ist der Familienname von
 Corinne Castets (* 1965), französische Squashspielerin

Siehe auch
 Castet